Příjmení Víšek nosí více různých osob:

 František Víšek (1899–??), český politik, poválečný poslanec za ČSL
 Jan Víšek, více různých osob (rozcestník)
 Jiří Víšek (* 1960), český fotograf
 Josef Víšek (1853–1911), podnikatel a politik, poslanec zemského sněmu, starosta Král. Vinohrad
 Roman Víšek (* 1970), televizní a rozhlasový hlasatel a moderátor
 Tomáš Víšek (* 1957), český klavírista